Miejscowości w USA:
 High Shoals – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Gaston
Gminy w USA:
 High Shoals (ang. High Shoals Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Rutherford